De 95ste editie van de wereldkampioenschappen wielrennen werd tussen 18 en 25 september 2022 gehouden in Wollongong, Nieuw-Zuid-Wales, Australië. Voor het eerst reden de elite mannen en vrouwen dezelfde afstand op de tijdrit. Ook nieuw was het uitroepen van een wereldkampioen bij de vrouwen beloften (onder 23). In Rwanda (2025) krijgen zij een eigen race, maar dit keer reden ze nog mee bij de elite. Russische en Wit-Russische atleten waren uitgesloten van deelname vanwege de invasie van en voortdurende oorlog in Oekraïne.

Schema

Resultaten

Gemengde ploegenestafette

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite 

* De wedstrijden voor beloften werden samen met de elitewedstrijden verreden. Guazzini werd vierde in de tijdrit bij de elite en was tevens de beste belofte.

Vrouwen beloften

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Belgische en Nederlandse selectie

België 
De Belgische selectie werd op 30 augustus door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond bekendgemaakt.

Mannen

Vrouwen

Gemengde ploegentijdrit

Nederland 
De Nederlandse selectie werd op 1 september door de KNWU bekendgemaakt. De bekendmaking van de deelnemende mannen elite en de gemengde ploegentijdrit volgde op 5 september.

Vrouwen

Mannen

Gemengde ploegentijdrit

Links, voetnoten, navigatie 

2022
Wielerwedstrijd in Australië
Wielrennen
Wielrennen in 2022